Cheetah ou CheetahTemplate é uma linguagem de predefinições (ou padrões) que usa a linguagem de programação Python. Ela tem seu código fonte aberto pela Licença MIT.

Mecanismos de template
Softwares de sistema livres
Softwares em Python
Bibliotecas Python
Linguagens de script
Software livre programado em Python